Микки Лари Джеймс-Алдис (, ) — американский рестлер и кантри-певица. В настоящее время она выступает в National Wrestling Alliance (NWA) и Impact Wrestling, где она является пятикратной чемпионкой мира Impact среди нокаутов.

Джеймс начала свою карьеру в рестлинге в 1999 году в качестве валета на независимой сцене, где она была известна под именем Але́ксис Лари́. Она тренировалась в нескольких лагерях, чтобы улучшить свои навыки, прежде чем попасть в NWA: Total Nonstop Action (NWA: TNA, позже Total Nonstop Action Wrestling, ныне Impact Wrestling) в 2002 году, где она привлекла к себе внимание на национальном уровне. После нескольких выступлений она присоединилась к группировке под названием «Собрание».

Джеймс дебютировала в основном ростере World Wrestling Entertainment (WWE) в 2005 году и попала в сюжетную линию с Триш Стратус, в которой Джеймс стала самой большой фанаткой Стратус, превратившейся в одержимую преследовательницу. Этот сюжет длился восемь месяцев. Она выиграла свой первый титул чемпиона WWE среди женщин на WrestleMania 22, затем она выигрывала этот титул в общей сложности пять раз. Джеймс также выиграла свой первый титул чемпиона WWE среди Див, победив Марис Уэлле на Night of Champions в 2009 году, и стала второй из пяти женщин, владевших обоими титулами. Она является одной из шести женщин, владевших шестью и более женскими чемпионствами WWE. Она была уволена из компании в апреле 2010 года, после чего вернулась в TNA, где стала трехкратной чемпионкой TNA среди нокаутов. Джеймс вернулась в WWE в 2013 году в качестве приглашенного тренера, затем официально вернулась в 2016 году, а в 2021 году снова была уволена. После этого Джеймс периодически появлялась на публике и в конце концов вернулась в Impact Wrestling, выиграв свой четвёртый титул чемпиона мира Impact среди нокаутов, что сделало Джеймс в общей сложности 10-кратной чемпионкой мира среди женщин в WWE и Impact.

Биография

Личная жизнь 
Джеймс планирует владеть фермой и быть инструктором по лошадям, когда закончит свою спортивную карьеру. Джеймс владеет тремя конями породы Морган по имени Рапсодия, Банни и Казанова. Джеймс также владеет двумя собаками, одна по имени Бутч и миниатюрный пинчер по имени Элвис.

Джеймс является коренной американкой племени Поухатаны.

В 2007 году Джеймс была помолвлена с рестлером Кенни Дайкстрой. Она также ранее встречалась с Джоном Синой. 25 сентября 2014 года у Джеймс и Ника Алдиса, более известный по его прозвищу Магнус, родился сын Донован Патрик Алдис. Джеймс и Алдис обручились в декабре 2014 года и поженились 31 декабря 2015 года.

Титулы и достижения 

 CyberSpace Wrestling Federation
 CSWF Women’s Championship (1 раз)
 Dynamite Championship Wrestling
 DCW Women’s Championship (1 раз)
 Impact Championship Wrestling
 ICW Super Juniors Championship (1 раз)
 Premier Wrestling Federation
 PWF Universal Women’s Championship (1 раз)
 Pro Wrestling Illustrated
 № 1 в списке 50 лучших девушек рестлеров 2009 года
 № 2 в списке 50 лучших девушек рестлеров 2013 года
 Женщина года (2009, 2011)
 Southern Championship Wrestling
 SCW Diva Championship (2 раза)
 Total Nonstop Action Wrestling / Impact Wrestling
 Чемпион Impact среди нокаутов (5 раз)
 Ultimate Championship Wrestling
 UCW Women’s Championship (1 раз)
 Ultimate Wrestling Federation
 UWF Women’s Championship (2 раза)
 World Wrestling Entertainment
 Женский чемпион WWE (5 раз)
 Чемпион див WWE (1 раз)

Примечания

Ссылки 
 
 WWE profile
 Mickie James at Online World of Wrestling

Персоналии по алфавиту
Женщины-рестлеры США